Liam Bertazzo (1992) – pistard e ciclista su strada italiano, fratello del ciclista Omar
 Omar Bertazzo (1989) – ciclista su strada e pistard italiano, fratello del pistard Liam
 Pierluigi Bertazzo (1953) – ex bobbista italiano
 Simone Bertazzo (1982) – bobbista italiano